«Если бы Дон Жуан был женщиной» (), также известен как «Дон Жуан в юбке» и «Дон Жуан 73») — кинофильм 1973 года производства Франции-Италии, режиссёр Роже Вадим. В главной роли — Бриджит Бардо.

В главной героине фильма словно бы реинкарнировался средневековый герой-любовник Дон Жуан. Но если он был мужчиной, то она — женщина, и это многое меняет. Хотя она знает себе цену и умеет управлять мужчинами, это не делает её счастливой.

В ролях 
 Брижит Бардо — Жуанна
 Морис Роне — Пьер Гонзаго
 Робер Оссейн — Луи Прево
 Матьё Карьер — Поль
 Мишель Сан — Лепорелла
 Джейн Биркин — Клара

Критика 
Фильм получил плохие отзывы во Франции.

The Guardian написал, что в фильме «как и во многих его фильмах, есть красивые фотографии и изящный монтаж, но мало правдоподобных сцен. Неспособный создать иллюзию, Вадим создает иллюзию творчества.» «Это плохо пахнет», — другой отзыв той же газеты.

«Я видел столько страсти и почти столько же тела на тестовом показе», — написал The Observer.

Дэвид Томсон в своей книге биографическая история кино, написал внешность Бардо была «ужасно печальная».

Библиография 
 Claude Bouniq-Mercier, " Don Juan 73 ", Guide des Films A-E (под руководством Jean Tulard), Éditions Robrt Laffont (collection Bouquins), Paris, 2005, 1195 p., 
 Michel Magne, " Don Juan 73 ", L’Amour de vivre, Éditions Alain Lefeuvre, Paris, 1980, 288 p., ,

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Роже Вадима
Фильмы на тематику женской бисексуальности
Фильмы о католических священниках
Фильмы о Париже
Фильмы об инцесте
Дон Жуан
Фильмы Франции 1973 года
Фильмы Италии 1973 года
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке